Informator – amerykański film z 1999 roku (oryg. The Insider)
 The Insider (serwis internetowy) – łotewska witryna dziennikarstwa śledczego

